Тази статия описва представянето на футболния отбор на ПФК Левски (София) през сезон 2012/2013 година. В нея е включена информация за всички мачове, изиграни от отбора, за неговото ръководство и играчи, както и за промените, настъпили в отбора по време на кампанията.

Треньорски щаб 

Последна актуализация: ; Източници: Levski.BG

Ръководство 

Последна актуализация: ; Източници: Levski.BG

Екипировка 

Последна актуализация: ; Източници: Български клубове

Играчи

Статистика 

Последна актуализация: ; Източници: LevskiSofia.info

Трансфери 

Последна актуализация: ; Източници: Levski.BG

Мачове

„А“ футболна група

Резултати 

Последна актуализация: ; Източници: LevskiSofia.info

Класиране 

Последна актуализация: ; Източници: LevskiSofia.info

Кръг по кръг 

Място: Д = Домакин, Г = Гост; Резултат: П = Победа, Р = Равен, З = Загуба.
Последна актуализация: ; Източници: LevskiSofia.info

Купа на България

Резултати 

Последна актуализация: ; Източници: LevskiSofia.info

Лига Европа

Резултати 

Последна актуализация: ; Източници: LevskiSofia.info

Контроли

Резултати 

Последна актуализация: ; Източници: Levski.BG, bulgarian-football.com

Външни препратки 
 Статистика за ПФК Левски (София) през сезон 2012/2013

2012/2013
Левски